Sealands voetbalelftal (mannen)
 Sealands voetbalelftal (vrouwen)